White House Farm ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 White House Farm (Chestertown, Maryland), NRHP-ID 92000080
 White House Farm (Summit Point, West Virginia), NRHP-ID 79002583